Corpus alienum, term uit de fysiologie en geneeskunde die duidt op een voorwerp dat zich in een lichaam bevindt
Vreemd lichaam (boek), boek geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook.